Nadat de Gelderse troepen aan het begin van 1480, tijdens de Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog, de Bourgondische stad Venlo hadden veroverd, besloot Maximiliaan van Oostenrijk om terug te slaan. Dit leidde tot het tweede Beleg van Venlo in 1480.

Wederom door een flinke belegering werd de stad voor de tweede keer in een jaar tijd veroverd, dit keer door Maximiliaan. Uiteindelijk zou deze heerschappij over de vestingstad elf jaar duren, waarna de burgers het Bourgondische garnizoen door een aanhoudende hongersnood en onafhankelijkheidsgevoelens zover wisten te krijgen, dat dit de stad na enige tijd weer ontvluchtte.

De in gevangenschap levende Karel van Gelre werd door Gelderse edelen en Lodewijk XI van Frankrijk en Catharina van Oostenrijk vrijgekocht, waarna hij alleen maar de stad hoefde binnen te wandelen om deze op te eisen voor het hertogdom Gelre.

Beleg 1480-2
Geschiedenis van Gelre
Geschiedenis van Limburg
Oorlog in de Nederlanden in de middeleeuwen
Venlo 1480-2
1480-1489